Матиас Альберто Абисаб Гутьеррес (; ) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Куско».

Клубная карьера 
Абисаб — воспитанник клуба «Белья Виста». 25 февраля 2012 года в матче против столичного «Феникса» Абисаб дебютировал в уругвайской Примере, заменив во втором тайме Хесуса Беласи. 29 апреля в поединке против «Рампла Хуниорс» Матиас забил свой первый гол за «Белья Виста». Во втором сезоне Абисаб завоевал место в основе.

Зимой 2013 года он перешёл в «Серро». 25 августа в матче против «Данубио» Абисаб дебютировал за новую команду. 5 октября в поединке против «Суд Америка» Матиас забил свой первый гол за «Серро».

Зимой 2016 года Абисаб перешёл в «Депортиво Мальдонадо». В матче против «Атенаса» он дебютировал в уругвайской Сегунде.

Международная карьера 
В конце декабря 2012 года Абисаб был включён в заявку сборной Уругвая на участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матче против Чили.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Депортиво Мальдонадо»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Рентистас»
Игроки ФК «Куско»